Історія іграшок — серія мультфільмів студії Піксар. Серед них:

 Історія іграшок
 Історія іграшок 2
 Історія іграшок 3
 Історія іграшок 4

Фентезійні мультфільми США
Фільми англійською мовою
Історія іграшок
Франшизи Pixar
Кіносерії
Серії анімаційних фільмів